xct – codice ISO 639-3 della lingua classical tibeta